Galera peut faire référence à :

 Galera, une île de Croatie ;
 Galera, une ville espagnole, dans la province de Grenade ;
 la Dame de Galera, figurine en albâtre du  trouvée dans cette ville ;

Patronyme 
Galera est un nom de famille d'origine espagnole qui signifie en cette langue petite calèche.